Die Badminton-Mannschaftseuropameisterschaft 2009 war die 20. Badminton-Mannschaftseuropameisterschaft für gemischte Teams. Das Turnier wurde von Badminton Europe organisiert und fand in der Liverpool Echo Arena in Liverpool vom 10.  bis 15. Februar 2009 statt.

Resultate

Vorrunde

Endrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
badmintoneurope.com 
tournamentsoftware.com

Mannschaftseuropameisterschaft 2009
Europameisterschaft 2009 Mannschaft
Badmintonwettbewerb in England
Sportveranstaltung in Liverpool